Domitila Barrios de Chúngara, líder obrera i feminista boliviana 
 Domitila Ulloa, professora i feminista xilena